Měcholupy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Měcholupy, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Měcholupy, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem